Iucundus ist der Name folgender Personen:
 Iucundus (Patriarch), Patriarch von Karthago 
 Iucundus (Offizier), Offizier der Leibwache von König Herodes
 Iucundus (arretinischer Töpfer), Töpfersklave der arretinischen Sigillatafabrik
 Iucundus (südgallischer Töpfer), südgallischer Sigillatatöpfer 
 Iucundus (germanischer Töpfer), germanischer Sigillatatöpfer 

Iucundus ist das Cognomen folgender Personen:
 Aemilius Iucundus († 66), praefectus alae in Judaea